Бескид:

 Бескид — украинский футбольный клуб из города Надворная (Ивано-Франковская область).
 Бескид, Антоний Григорьевич (1855—1933) — русинский политический и государственный деятель Австро-Венгрии и первой Чехословацкой Республики, юрист.
 Бескид, Гавриил Евгеньевич (род. 1929) — русинский педагог, публицист, общественный деятель.
 Бескид, Николай Андреевич (1883—1947) — историк и литературовед, журналист, политический деятель, униатский священник.

См. также 
 Бескидники
 Бескидский тоннель
 Бескиды
 Главный бескидский маршрут